Le terme « carénage » provient de la carène, partie de la coque immergée d'un navire, dont la forme plus ou moins hydrodynamique influence les performances du navire. Il peut faire référence à plusieurs éléments :
 le carénage est la série d'opérations de révision périodique, particulièrement de la coque d'un navire, avec un passage en cale sèche ;
 le grand carénage est la réfection générale d'un navire ;
 par assimilation à un navire, le grand carénage est un vaste projet de programme industriel conçu par EDF permettant de rendre possible l'exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans. Ce projet doit s'étaler sur la période 2012-2025.
 un carénage aérodynamique est un revêtement extérieur améliorant l'aérodynamique d'un mécanisme en mouvement (par exemple un volet) dans l'air, et non plus dans l'eau. Notamment, les carénages sont des pièces habillant la plupart des motos, et une tête de fourche est un carénage installé à l'avant d'une moto, destiné à améliorer la pénétration dans l'air et à protéger le pilote de la pression de l'air.

Toponymes 
 L'îlet de Carénage est situé en Guadeloupe
 Carénage est un quartier de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe
 Le Carénage est l'ancien nom (avant 1787) du bourg de Gustavia sur l'île de Saint-Barthélemy

Voir aussi 
 Carenage, communauté de la république de Trinidad-et-Tobago.